Серийи:

 Серийи — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Серийи — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Алье
 Серийи — коммуна во Франции, департамент Йонна.
 Серийи — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.